Joppa ou Jope (da latinização de seu nome grego do século IV: Ἰόππη) aparece na Bíblia como o nome da atual cidade israelense de Yafo, também conhecida como Jaffa.

Joppa também pode referir-se a:
 Joppa (Illinois)

Desambiguações de topônimos